Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open GDF Suez) van 2011 vond plaats van 7 tot en met 13 februari 2011 in de Franse hoofdstad Parijs en was aan haar 19e editie toe. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=finale

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Kim Clijsters
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Petra Kvitová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=eerste ronde
| RD2=tweede ronde
| RD3=kwartfinale
| RD4=halve finale
| team-width=175
| RD1-seed01=7/WC
| RD1-team01= Yanina Wickmayer
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Jelena Vesnina
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Timea Bacsinszky
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Klára Zakopalová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2='''6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Tsvetana Pironkova
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

Parijs 2011
Parijs